

Nom commun 
Une bourque est une sorte d'embarcation.

Nom de famille 

Le nom Bourque provient de la famille de Bourg, une famille faisant partie de la grande noblesse normande installée en Angleterre puis en Irlande. Le nom est également porté par une branche des premiers arrivants européens en Nouvelle-France, territoire actuel de l'Acadie. À la suite du grand dérangement et de la déportation des Acadiens qui s'ensuit en 1757, le nom se retrouve dispersé en Amérique du Nord, sous différentes déclinaisons (Burk, Bourke), principalement au Québec et en Louisiane.

 André-Thaddée Bourque (1854-1914), prêtre, missionnaire, auteur et compositeur acadien ;
 André Bourque (1947-2012), médecin canadien ;
 Clarence Bourque (1918-2008), homme politique et médecin canadien ;
 Claude Bourque (1945-), journaliste canadien ;
 Christopher Bourque (1988-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 François Bourque (1984-), skieur alpin canadien ;
 Gabriel Bourque (1990-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Gilles Bourque (-), professeur émérite, département de sociologie, Université du Québec à Montréal ;
 John Samuel Bourque, dit Johnny Bourque, (1894-1974), homme politique canadien qui fut ministre unioniste ;
 Patricia Bourque (1968-), auteur de littérature de jeunesse ;
  ;
 Phil Bourque (1962-), ancien joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Raymond Bourque (1960-), joueur de hockey sur glace canadien, membre du Temple de la renommée du hockey ;
 René Bourque (1981-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Romuald Bourque (1889-1974), député et sénateur fédéral du Québec ;
 Sylvie Bourque, actrice, réalisatrice et scénariste canadienne ;
 Thomas Jean Bourque (1864-1952), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick.

Homonymie de patronyme